

Sciences et techniques 
 Les drogues du viol sont des produits psychotropes administrés à des personnes à leur insu pour ensuite abuser d'elles.

Sciences humaines et sociales

Criminologie 
 Le viol est un acte sexuel imposé par une contrainte physique ou psychologique.
 Le viol collectif, ou viol en réunion, est une qualification pénale dans le droit français décrivant un acte de viol commis par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices.
 Le viol correctif est une pratique criminelle de la culture occidentale, où des lesbiennes sont violées par des hommes, dans le but de « guérir » la femme de son orientation sexuelle.

Histoire 
 Le  par Sextus Tarquin est un épisode de l'histoire de Rome, rapporté par Tite-Live.

Culture et société

Architecture 
 Les viols (du latin via, « route, ruelle ») sont de petites ruelles dans certains villages médiévaux (Viols-le-Fort, Viols en Laval, Châtillon en Diois).

Arts plastiques 
 Le Viol, ou Intérieur, est un tableau peint par Edgar Degas entre 1868 et 1869.
 Le Viol de Lucrèce est un tableau de Jörg Breu l'Ancien, peint en 1537.
 Le Viol de Lucrèce, ou Tarquin et Lucrèce, est un tableau de Pierre Paul Rubens, peint entre 1609 et 1612.
 Le Viol de Lucrèce est un tableau de Luca Giordano, peint en 1663.

Cinéma et télévision 
 Viol à Grey Rock est un album de bande dessinée écrit et dessiné par Yves Swolfs en 1980.
 Viol en première page est un film dramatique italien de Marco Bellocchio sorti en 1972.
 Viol et Châtiment est un drame réalisé en 1976 par Lamont Johnson.
 Viol sous les tropiques est un film italien réalisé par Joe D'Amato, sorti en 1977.
 Le Viol est un film de Jacques Doniol-Valcroze sorti en 1967.
 Le Viol est un film de Anja Breien sorti en 1971.
 Le Viol est un téléfilm d’Alain Tasma diffusé en 2017.
 Le Viol du vampire est un film fantastique français réalisé en 1967.
 Le Viol d'une jeune fille douce est un film québécois réalisé par Gilles Carle, sorti en 1968.
 Un viol est un téléfilm français réalisé par Marion Sarraut en 2009.
 La Prison du viol est un film américain de Michael Miller sorti en 1976.

Littérature, bande dessinée et théâtre 
 Le Viol de Lucrèce (The Rape of Lucrece) est un poème dramatique de William Shakespeare, publié en 1594.
 Le Viol de Lucrèce est une pièce de théâtre d'André Obey, créée en 1931.
 Le Viol de Nankin est un livre d'Iris Chang, publié en 1997.

Musique 
 Le Viol de Lucrèce (The Rape of Lucretia) est un opéra de Benjamin Britten (1946), inspiré de la pièce d'André Obey.

Toponymie 
En occitan viòls ou viòus (du latin via, « route, ruelle ») signifie « sentier ».

 Viols-en-Laval, une commune située dans le département de l'Hérault, en région Languedoc-Roussillon ;
 Viols-le-Fort, une commune située dans le département de l'Hérault, en région Languedoc-Roussillon.